Photoemission steht für:

 Photoelektrischer Effekt, die Eigenschaft von z. B. Metallen bei Bestrahlung mit Licht Elektronen auszusenden 
 Photoelektronenspektroskopie, ein weit verbreitete Messmethode der Festkörper- und Oberflächenphysik zur Bestimmung der chemischen Zusammensetzung und/oder elektronischen Struktur von Materialien